Ostiolum är ett släkte av plattmaskar. Ostiolum ingår i familjen Haematoloechidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Ostiolum